Календарь Гильбурда (всемирный постоянный календарь или стабильный календарь) — проект всемирного календаря, предложенный Яковом Гильбурдом (в СССР) в 1969 году (разработан в 1940-х годах).

Календарь чрезвычайно похож на тот, который употреблялся в СССР с 1 декабря 1931 года по 26 июня 1940 года (см. Советский революционный календарь).

 В году 12 месяцев, 4 квартала по 3 месяца в каждом, 2 полугодия.
 Каждый месяц состоит из 5 шестидневных недель. Это дает 360 дней.
 Остальные 5 или 6 дней добавляются по одному к последней неделе каждого чётного месяца (кроме декабря в невисокосные годы) и являются нерабочими. В високосном году декабрь также имеет 31 день.

Принципиальное отличие предлагаемого проекта календаря от ранее известных, состоит в переходе от недели, имеющей постоянное число дней (например, семидневной или шестидневной), к неделе с переменным числом дней: последние недели каждого чётного месяца (кроме декабря в невисокосные годы) являются семидневными, а все другие — шестидневными.

Плюсы:
 Каждому дню года сопоставляется определённое число.
 Год, полугодие, квартал, месяц, неделя всегда будут иметь одно и то же число рабочих дней: в каждой неделе их будет 5, в каждом месяце — 25, в квартале — 75, в полугодии — 150, в году — 300 (не считая общенародных праздников и отпускного времени).
 Одни и те же дни недели ежемесячно и из года в год будут связаны с одними и теми же числами.
 Все месяцы будут иметь лишь по 30 или 31 дню, причём длинные и короткие месяцы будут чередоваться в правильной последовательности: через один.
 Одинаковое количество рабочих дней во всех кварталах — 75 (первый и третий кварталы имеют по 91 календарному дню, а второй — 92).

Автор предлагает считать длинными чётные месяцы, чтобы 366-й день в високосном году оказался последним днем года.

Если же было бы признано более желательным обеспечить максимально возможное постоянство не только числа рабочих дней, но и числа календарных дней в первых трёх кварталах, нужно было бы в декабре всегда считать 31 день (что добавило бы лишний нерабочий день к празднику Нового года), а в июне — 30 в невисокосные годы и 31 в високосные. Тем самым в течение трёх лет из каждых четырёх первые три квартала имели бы также и равные количества календарных дней: 91.

Варианты календаря 
 Неделя может называться шестидневкой. Дни недели: первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой.
 Кроме того, что 31-е числа шести месяцев можно распределить у любого месяца (високосный лучше — 31-е декабря), эти шесть дней можно вообще вынести из календаря, и назвать их:
 1. после 30 марта — День весны.
 2. после 30 июня — День лета и День високосного года
 3. после 30 августа — День осени
 4. после 30 ноября — День зимы и День Нового года
 Важной особенностью «Стабильного календаря» является ещё то, что на соответствующем этапе развития человеческого общества его легко переделать с шестидневной недели в пятидневную. Тогда в месяце будет не 5 шестидневок, а 6 пятидневок. Получится ещё более сокращённая рабочая неделя, и днями отдыха будут числа месяца, кратные пяти.

Автор календаря желал перенести 1 января (начало года) на современное 23 декабря (н. ст.). «Приурочение начала года к дню, связанному с подходящим явлением природы, сделало бы праздник Нового года ещё более содержательным, осмысленным, а потому ещё более торжественным и радостным».

«Необходимо особо подчеркнуть, что со всех точек зрения идеальной, неповторимо удобной датой для введения этого календаря является начало нового тысячелетия — 1 января 2001 года. Потому для ознакомления с ним широкой общественности, обсуждения его, а в случае одобрения — проведения большой подготовительной работы к его введению, времени остается уже совсем немного» — 19 ноября 1977 года.

Данный проект официально признан социальным изобретением и внесён в Банк идей Фонда социальных изобретений СССР 09.01.1989 г.

См. также 
 Советский революционный календарь

Ссылки 
 Проект постоянного всемирного календаря с неделей переменной продолжительности
 Стабильный календарь

Предлагаемые календари